Villers-sur-Trie foi uma comuna francesa na região administrativa de Altos da França, no departamento de Oise. Estendia-se por uma área de 4,05 km². 

Em 1 de janeiro de 2018, passou a formar parte da comuna de Trie-Château.

Demografia 

Antigas comunas de Oise